Froschhammer ist der Familienname von:

 Max Froschhammer, bayerische Zeichentrickfigur, siehe Der große Max
 Toni Froschhammer, deutscher Filmeditor